

Sciences et techniques 
Un objet ou un concept est qualifié de basal quand il est à la  (c'est-à-dire en bas ou à l'origine) de quelque chose d'autre.

Anatomie 
 La caduque basale (ou basilaire) est une portion de l'endomètre de l'utérus chez la femme, qui se situe entre la paroi du myomètre (ou muscle utérin) et le blastocyste. À la suite de l'installation d'un blastocyste elle se différencie par réaction déciduale et devient la partie maternelle du placenta.
 La couche basale est la première assise de cellules reposant sur la lame basale d'un épithélium pluristratifié. Elle est habituellement composée de cellules permettant le renouvellement de l’épithélium et parfois de plusieurs types cellulaires. Elle permet aussi la nutrition de l’épithélium en filtrant les molécules, conjointement avec la lame basale.
 Un ganglion basal (ou de base) est constitué par des noyaux pairs, interconnectés au niveau télencéphalique (hémisphères cérébraux) et diencéphalique. Ces noyaux participent à des réseaux neuronaux disposés en boucles parallèles motrices, oculomotrices, cognitives et limbiques.
 Une lame basale est un assemblage de protéines et glycoprotéines extracellulaires sur lequel reposent les cellules épithéliales. Elle permet l'adhérence de la cellule épithéliale au tissu conjonctif sous-jacent et constitue une interface majeure entre les cellules du tissu épithélial et l'extérieur, pour la régulation et la diffusion des nutriments.
 La lame (ou membrane) basale épidermique, ou jonction dermo-épidermique, est la région tissulaire qui sépare le derme de l'épiderme.
 Une membrane basale est une matrice extracellulaire particulière qu'on trouve à l'interface entre un épithélium ou un endothélium et un autre tissu.
 La membrane basale glomérulaire constitue une barrière physiologique pour l'ultrafiltration, entre le plasma sanguin et l'urine. Elle a un rôle de filtre sélectif.
 La membrane basale folliculaire, ou membrane de Slavjanski, est une membrane qui sépare la granulosa de la thèque interne du follicule ovarien. Elle est constituée de collagène type IV, fibronectine, laminine et protéohéparane sulfate.
 La membrane (ou lame) basale épidermique, ou jonction dermo-épidermique, est la région tissulaire qui sépare le derme de l'épiderme.
 Le noyau basal de Meynert (NBM) est une structure nerveuse de la , située à la base du cerveau.
 Le prosencéphale basal est la partie du cerveau située en avant du striatum, sous la commissure postérieure.
 Le , ou , est un tissu de la peau et de l'épiderme, composé de cellules souche attachées à la membrane basale par des hémidesmosomes. Ces cellules sont reliées entre elles par des desmosomes.

Biologie cellulaire 
 Le corps basal d'un flagelle de procaryote est l'une des trois parties du flagelle. Il est enfoui dans la cellule et sa structure diffère entre les bactéries Gram négatives et Gram positives. On peut le définir comme une petite tige centrale insérée dans un système d'anneaux, le tout enfoui au niveau de la membrane plasmique et de la paroi.
 Le corpuscule basal du cil vibratile d'une cellule d'eucaryote est un centriole modifié fonctionnant comme un centre organisateur de microtubules (COMT ou TMOC), consistant en 9 triplets de microtubules arrangés en anneau.

Minéralogie 
 Les feuillets des phyllosilicates comportent des couches tétraédriques formées par la polymérisation plane de tétraèdres  ou . Dans chaque tétraèdre trois atomes d'oxygène sont dans le plan alors que le quatrième pointe en dehors du plan : les trois premiers sont qualifiés doxygènes basaux et le quatrième doxygène apical (tous les oxygènes apicaux d'une couche pointent du même côté du plan).

 Physiologie et médecine 
 La dégénérescence cortico-basale (DCB) est une maladie neurodégénérative touchant principalement les régions cérébrales sous-corticales puis corticales et les noyaux gris centraux, et présentant typiquement un dysfonctionnement moteur asymétrique ainsi que des troubles cognitifs.
 Le métabolisme basal (ou de base) correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme, c’est-à-dire à la dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre.
 La température basale est la température la plus basse que le corps atteint au repos.

 Sylviculture 
 La densité basale est le rapport de la masse de l'échantillon anhydre à son volume à l'état de saturation.

 Taxonomie 
 En phylogénie, un clade est dit basal par rapport à d'autres s'il appartient à un groupe frère du groupe contenant ces derniers.
 Les angiospermes basales forment le groupe des plantes à fleurs (Angiospermes) les plus primitives et regroupent 175 espèces dans les ordres Amborellales, Nymphaeales, Illiceae, Trimeniaceae et Austrobaileyales. Il s'agit d'un groupe paraphylétique.
 Siphloplecton basale'' est une espèce d'insecte appartenant à l'ordre des Éphéméroptères.

 Hydronyme  Basal''' est un nom de cours d'eau, notamment porté par :
 le , une rivière de la région du Sud-Ouest, au Cameroun ;
 le , une rivière de la province du Kongo central, en RDC.

Toponyme 

 Basal, un village et une commune du comitat de Baranya, en Hongrie ;
  (بسال), un village du district d'Attock (province du Pendjab), au Pakistan.

Homonymie d'hydronyme